Le mot spamd peut désigner :

 spamd deferral daemon est un démon antispam léger, développé sous l'égide du projet OpenBSD et conçu pour travailler en tandem avec Packet Filter sous OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, DragonFly BSD et leurs dérivés ;
 le démon de filtrage de messagerie électronique de SpamAssassin.

Ce sont donc deux logiciels libres UNIX impliqués dans la lutte contre le spam, mais ils n'ont rien d'autre en commun à part leur nom.